Дино Мореа (, род. 9 декабря 1975 года в Бангалор, Карнатака) — бывший модель, а ныне индийский актёр, снимающийся в Болливуде.

Биография 
Дино Мореа родился 9 декабря 1975 году в Бангалоре в семье итальянца и индианки. Дино средний из трёх сыновей. Его старшего брата зовут Николо, а младшего — Сантино. Мореа посещал Bangalore Military School, затем окончил Колледж святого Джозефа, а также ходил в Clarence High School. Впервые его заметили, когда он работал моделью. Вскоре будущий актёр получил свою первую роль в кино.

Дебют Дино Мореа состоялся вместе с Ринке Кханной в провальном фильме «В любви бывает и такое» (1999). Затем он снялся в успешной тамильской картине «Разум и чувства» (2000), в 2002 году в фильме ужасов «Тайна» и в триллере «Чувство вины». Среди его других выдающихся работ ленты «Оборотень» (2003), «Не говори ни слова» (2003), «Магия крови» (2004) и «Заброшенная фабрика» (2009).

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Актёры озвучивания Индии